

Venezia - San Donà di Piave
Collegio elettorale di Venezia - San Donà di Piave – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Venezia - San Donà di Piave – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)

Altri
Collegio elettorale di Venezia –  collegio elettorale del Regno d'Italia (1882-1891, 1919-1923)
Collegio elettorale di Venezia – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)
Collegio elettorale di Venezia I –  collegio elettorale del Regno d'Italia (1866-1882, 1891-1919)
Collegio elettorale di Venezia II –  collegio elettorale del Regno d'Italia (1866-1882, 1891-1919)
Collegio elettorale di Venezia III – collegio elettorale del Regno d'Italia (1866-1882, 1891-1919)
Collegio elettorale di Venezia - Mestre – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Venezia - Mira – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Venezia - San Marco – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Venezia - Spinea – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)